De inex-cyclus is een eclips-cyclus van 10571,95 dagen (ongeveer 29 jaar minus 20 dagen). De cyclus werd in de moderne tijd voor het eerst in 1901 beschreven door Crommelin, maar is bekend geworden doordat George van den Bergh het benoemde in een onderzoek een halve eeuw later. Er wordt wel gesuggereerd dat de cyclus in de oudheid al bekend was bij Hipparchos.

Lengte 
De lengte van een inex-cyclus komt overeen met:
358 synodische maanden
30,50011 draconische jaren
388,50011 draconische maanden
383,67351 anomalistische maanden

Periodiciteit 
Het aantal draconische jaren 30,50011 betekent dat na een zons- of maansverduistering één inex-cyclus later opnieuw een nieuwe of volle maan zal plaatsvinden, maar dan in de tegenovergestelde knoop van de banen van aarde en maan, onder omstandigheden waarbij wederom een verduistering kan optreden.

Vergelijk met Saros-cyclus 
In tegenstelling tot een saros-cyclus, die een periode heeft van ongeveer 6585,3333 dagen (18 jaar + 11 dagen), heeft een inex-cyclus niet een aantal anomalistische maanden dat dicht bij een geheel getal ligt. Opeenvolgende verduisteringen zijn daardoor niet erg vergelijkbaar in hun uiterlijk en eigenschappen. De restwaarde 0,67351 ligt dicht bij 2/3 waardoor bij elke derde eclips in een inex-serie de maan een vergelijkbare positie in de elliptische baan en schijnbare diameter zal hebben. De kwaliteit en type van de zonsverduisteringen worden daardoor herhaald in 3 cycli, die bij elkaar ongeveer 87 jaar minus 2 maanden zullen duren, deze periode wordt een triade genoemd.

Hoewel een inex-serie veel langer duurt dan een saros-serie is deze niet ongebroken. Aan het begin en einde van een inex-serie kunnen eclipsen uitblijven, ook kan een inex-serie tijdelijk stoppen en later weer verdergaan. Zodra een inex-serie is begonnen is deze zeer stabiel en duurt deze duizenden jaren.

Doordat de lengte van een inex-cyclus dicht bij een geheel aantal dagen ligt (ca. 10571,95) zullen opeenvolgende verduisteringen plaatsvinden op ongeveer dezelfde geografische lengtegraad. Variaties in de snelheid van de maan op verschillende momenten tijdens een verduistering maskeren deze relatie. Daarnaast treden opeenvolgende verduisteringen op in tegenovergestelde geografische breedtegraden, omdat deze plaatsvinden in tegenover elkaar gelegen knopen van de banen van aarde en maan, wat een extra maskerend effect is. Dit in tegenstelling tot een saros-cyclus, waarbij opeenvolgende verduisteringen ongeveer 120 lengtegraden uit elkaar plaatsvinden in hetzelfde knooppunt waardoor ze dezelfde breedtegraad hebben.

De waarde van deze cyclus zit hem niet in de voorspelling, maar in de organisatie van verduisteringen. Elke eclipscyclus, ook de cyclus tussen twee eclipsen, kan worden uitgedrukt als een combinatie van Saros en Inex cycli. Een nieuwe Saros-serie begint vaak één Inex-cyclus nadat een oudere Saros-serie is afgelopen. Deze cyclus van 29 jaar tussen een oude en nieuwe Saros-serie is mogelijk de naamgever van de Inex-cyclus.

Solar Saros-Inex panorama 
Een Saros-Inex panorama is gemaakt door Luca Quaglia en John Tilley. Iedere kolom in dit panorama bevat een complete Saros-serie, iedere rij een Inex-serie. Het panorama toont het tijdvak 11000 v.Chr. tot 15000 n.Chr. met al z'n 61775 zonsverduisteringen. Een Saros-serie verloopt normaliter soepel, maar een Inex-serie juist grillig getuige de golfbeweging in het panorama.

Aantaloverzicht

Zie ook 
Saros-cyclus
Zonsverduistering
Maansverduistering

Zonsverduistering